Staufenau ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Staufenau (1809–1886), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur
 Therese Staufenau (1816–1864), Tochter von Carl Friedrich Gauß und Ehefrau von Constantin Staufenau